Een demper heeft tot doel een druk of beweging (schokdemper) of geluid (geluiddemper op een vuurwapen of muziekinstrument) af te vlakken of te beïnvloeden.
 schokdemper
 geluiddemper
 knaldemper (verbrandingsmotor), apparaat voor het verminderen van het lawaai van verbrandingsmotoren.
 knaldemper (wapen), opzetstuk voor een vuurwapen om het geluid te reduceren.
 demper van een blaasinstrument
 demper van een strijkinstrument (ook sordino of sourdine genoemd)
 demper (piano)
 demper (muziek) (overzicht van diverse dempers gebruikt in de muziek)
 Demper (rapper), schuilnaam van de verdachte die mogelijk schoot op Peter R. de Vries